

Patronymes 
Le nom de Kowalewski est porté par plusieurs personnes :

 Gerhard Kowalewski (1876-1950), mathématicien allemand.
 Józef Szczepan Kowalewski (1801 — 1878), orientaliste, mongoliste et linguiste russe ;
 Wojciech Kowalewski (né en 1977), footballeur polonais.
 Stan Coveleski, né Stanislaus Kowalewski (1889-1984), lanceur de baseball américain.

En français le nom se retrouve également avec une translittération utilisant la lettre v et non w: Kovalevski

 Pavel Ossipovitch Kovalevski (1843-1903) peintre russe
 Pavel Kovalevski (1823-1907), est un écrivain, journaliste et critique d'art russe.

Toponymes 
 Kowalewskie, village polonais.

Voir aussi 
 

Patronyme polonais